Piața Universității se poate referi la:

O piață din Centrul Bucureștiului, vezi Piața Universității
La o stație de metrou din Piața Universității din București, vezi Universității
La evenimentele cu importanță istorică desfășurate în această piață, vezi Piața Universității